Сан Онофре има више значења:

 Сан Онофре (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Онофре (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Онофре (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Онофре (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Онофре (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Онофре (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику